Bailleul (Nord)
Bailleul (Orne)
Bailleul (Somme)